Атака террористов на индийское посольство в Кабуле произошло 7 июля 2008 года, целью атаки стало посольство Индии. В результате атаки погибло 58 человек, ещё свыше 100 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная суннитская группировка Талибан.

Ход атаки 
7 июля 2008 года террорист-смертник на заминированном автомобиле привёл в действие взрывное устройство находясь возле посольства Индии в Афганистане. Автомобиль террориста остановился утром возле ворот посольства в утренние часы, когда сотрудники шли на работу.

Американские спецслужбы предположили, что за нападением стоит пакистанская межведомственная разведка. Пакистан опроверг это предположение. Президент США Джордж Буш заявил премьер-министру Пакистана Юсуфу Руза Гилани, что в случае подтверждения этой информацию им будет приняты «серьезные меры». Гилани пообещал присоединится к расследованию нападению, хотя позже пакистанский представитель министерства иностранных дел Мохаммед Садик заявил, что заявление Буша не имеет под собой никаких оснований и сотрудники межведомственной разведки не участвовали в подготовке этого нападения.

Ссылки 
 Militants mounting pressure to destabilize Afghan gov’t 
 Pakistanis Aided Attack in Kabul, U.S. Officials Say 

Террористические акты, совершённые в Кабуле
Террористические акты 2008 года
Террористические акты исламистов
События 7 июля
Июль 2008 года
2008 год в Афганистане
События в Кабуле